«Unconditional Love» — песня Тупака Шакура выпущена как второй посмертный промосингл к альбому лучших хитов Greatest Hits в 1999 году. Сингл достиг 73 позиции в чарте airplay chart.

Запись 
Композиция «Unconditional Love» была написана Тупаком рэперу MC Hammer'у который был подписан на лейбл Death Row Records. Перед тем как отдать песню MC Hammer'у Тупак записал демо-версию.

Первая версия композиции вышла на альбоме MC Hammer'а Family Affair в 1998 году с изменённым тексом самим MC Hammer'ом, и только в 1999 году вышла вторая версия на альбоме Тупака с изначальным тексом.

Также на версию Тупака был снят видеоклип сюжет которого происходит в студии Death Row Records. В записи клипа принял участие Tha Realest.

Примечания

Ссылки 
 Сингл «Unconditional Love» на сайте Discogs

Синглы Тупака Шакура
Синглы Death Row Records
Синглы Interscope Records
Песни, опубликованные посмертно